Риенс () — персонаж литературного цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, чародей, враг Йеннифэр из Венгерберга и Геральта.

Биография 
В книгах Сапковского Риенс — чародей-недоучка, ученик, слуга и шпион Вильгефорца. В поисках Цири он вырезал семью кметов из Заречья, запытал до смерти одного из друидов, которые её приютили, а в итоге вышел на Лютика, которого пытался выспросить о Цири сначала словами, а потом силой; Лютика спасла Йеннифэр, перебив сообщников Риенса. Риенс бежал через портал, но чародейка успела опалить ему лицо заклинанием (за что позже, когда Йеннифэр стала пленницей Вильгефорца, Риенс пытал и избивал её).

Вылечившись от ожогов у лекаря Мырмана в Оксенфурте, Риенс натравил на Геральта наёмных убийц — братьев Мишеле и шайку Профессора, однако те потерпели неудачу и были убиты ведьмаком. Геральту удалось выйти на след Риенса и захватить его, но (благодаря вмешательству Филиппы Эйльхарт тому в очередной раз удалось скрыться). Позже Риенс, тайно прибыв на корабле Кагыра на остров Танедд во время Сбора, вместе со скоя’таэлями участвовал в бунте чародеев; после разгрома заговорщиков бежал и оттуда, воспользовавшись заранее заготовленным порталом.

Продолжая поиски Цири, Риенс, воспользовавшись шапкой-невидимкой, следил за отрядом Скеллена, но ясновидящая Веда Сельборн смогла вычислить его и рассказала Скеллену о ведущейся за ними слежке. Люди Скеллена захватили Риенса; испугавшись пыток, тот при помощи магического устройства «ксеноглаз» устроил разговор Скеллена и Бонарта со своим хозяином, в ходе которого Вильгефорцу удалось привлечь Скеллена на свою сторону.

Преследуя с людьми Скеллена сумевшую бежать из-под стражи Цири по льду озера Тарн Мира, Риенс провалился в полынью и утонул. Цири отсекла ему пальцы лезвием коньков.

В экранизации 
Риенс появился во втором сезоне американского телесериала «Ведьмак», где его сыграл Крис Фултон. Прозвучало мнение о том, что это появление — преждевременное.

Примечания 

Персонажи Ведьмака
Персонажи-маги